Katzendorf ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Katzendorf (Gemeinde Gnas), Ortschaft der Marktgemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Katzendorf (Gemeinde Kirchberg), Ortschaft der Gemeinde Kirchberg in Tirol, Bezirk Kitzbühel, Tirol

historisch:
 Katzendorf, Kreis Mohrungen, Ostpreußen, seit 1945: Kotkowo (Łukta), Dorf in der Gmina Łukta, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Katzendorf (Wüstung), abgebaggerter Ort in Thüringen
 Caresana, Italien
 Cața, Siebenbürgen, Rumänien
 Kocourkov, abgebaggerter Ort in Tschechien
 Starojická Lhota, Tschechien

Siehe auch:
 Katzdorf
 Kotzendorf